(кодеш; ; «святой; священный») — семитский корень.
 Кадеш — древний город в Леванте.
Битва при Кадеше (конец XIV — начало XIII веков до н. э.) — сражение между войсками Древнеегипетского и Хеттского царств.
 Тель-Кедеш — город левитов на севере Израиля в .
 Каде́ш — сирийская богиня плодородия.
 Операция «Кадеш» (1956—1957) — международный конфликт по определению статуса администрации Суэцкого канала.

См. также 
 Кодеш
 Кадес (библейский оазис)